Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Thresher''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Tambor lancé en 1940 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Thresher/Permit lancé en 1960.

Voir aussi 
 

Thresher